Die Abkürzung MODS steht für:
 Multiplexed Optical Data Storage, experimentelles Speichermedium
 Metadata Object Description Schema, XML-Format für bibliografische Metadaten
 Multiple Organ Dysfunction Syndrome, multiple Organdysfunktion

Die Abkürzung Mods steht für:
 Honour Moderations, siehe Literae humaniores
 eine Subkultur, siehe Mod (Subkultur)

Siehe auch:
 Mod
 MOZ

Abkürzung